Подводные лодки проекта 629 — серия советских дизель-электрических подводных лодок с баллистическими ракетами, построенных в 1950-х — 1960-х годах под руководством главного конструктора Н. Н. Исанина.
Впервые в СССР лодки изначально проектировались для оснащения баллистическими ракетами. Каждая субмарина несла три ракеты типа Р-13, причём верхние части шахт размещались в ограждении рубки.

История проектирования и строительства 
Техническое задание на разработку дизель-электрической подводной лодки, оснащённой баллистическими ракетами ЦКБ-16 получил в мае 1954 года. В соответствии с ним, предполагалось с целью максимальной унификации в качестве базы для новой лодки взять отработанный проект 641. Уже на стадии эскизного проектирования конструкторы показали, что требования заказчиков выполнены быть не могут, поэтому ТТЗ было переработано и в январе 1956 года вновь утверждено, причём так как создание ракетного комплекса Д-2 велось параллельно строительству лодок, то было принято предложение Н. Исанина о строительстве лодок с комплексом Д-1 и конструкционным резервом для их последующего переоснащения.

Головные корабли, Б-92 и Б-93, были заложены в Северодвинске и Комсомольске-На-Амуре уже в 1957 году, в конце 1958 года они вышли на испытания и одновременно началось серийное строительство лодок, продолжавшееся до 1962 года. На Севере было построено 16 кораблей, на Дальнем Востоке — 8, в том числе одна дальневосточная лодка, заводской номер 208 — для ВМС КНР.

Модификации 
Лодки проекта 629 модернизировались для оснащения различными новыми типами ракет и, таким образом, послужили полигоном для отработки всех типов БРПЛ, которые стояли на вооружении в 1960—2000 годах.

Проект 629Б 
Шестнадцатый корабль серии, К-142, был построен по изменённому проекту и предназначался для отработки твердотопливного ракетного комплекса Д-6 и жидкотопливного Д-4 с ракетой Р-21. После 27 запусков ракеты Р-21 она была принята на вооружение в составе комплекса Д-4.

Проект 629А 
В июле 1962 года было принято решение модернизировать лодки проекта 629 по проекту 629А, предусматривающему установку ракетного комплекса Д-4 с ракетами Р-21. Проект был разработан с условием минимизации объёма работ по модернизации. Основные изменения претерпел 4-й отсек и его межкорпусное пространство. Устанавливались новые ракетные шахты и дополнительные балластные цистерны для предотвращения всплытия лодки после стрельбы.

Проект 629Р 

В 1971—1972 годах на базе лодки типа 629 был разработан проект подводной лодки-ретранслятора 629Р, предназначенной обеспечивать устойчивую связь командования флота с надводными и подводными кораблями, находящимися в любой точке Мирового океана. Проект предусматривал демонтаж ракетного комплекса, кормовых торпедных аппаратов и навигационного комплекса «Плутон-629» для размещения антенн, радиооборудования и навигационного комплекса «Мост-У». Устойчивая одновременная работа на приём и на передачу обеспечилась путём разнесения приёмных и передающих антенн и дополнительной защитой приёмников от помех. Предусматривалось переоснащение четырёх лодок проекта 629: К-83, К-107, K-61 и К-113. Впоследствии от модификации К-113 отказались. Переоснащённые корабли получили названия БС-83, БС-107, БС-61. Все три корабля вошли в строй к 1978 году.

Проект 605 
Лодка К-102 при переоборудовании была оснащена ракетным комплексом Д-5 с ракетами Р-27 и Р-27К (4К-18, SS-NX-13), предназначенными для поражения точечных целей на берегу и авианосцев соответственно . Первоначально планировалась установка шести ракет, однако в связи с ограничениями, чтобы не размещать два комплекта управляющей аппаратуры, ограничились четырьмя ракетами. Проект был разработан в 1968—1969 годах, переоборудование корабля завершилось к сентябрю 1973 года. Испытания ракеты прошли с 11 сентября 1973 года по 15 августа 1975 года. Другие корабли проекта 629 под эту ракету не переоборудовались. Ракетным комплексом Д-5 оснащались субмарины проекта 667А «Навага».

Проект 601 
Лодка К-118 проекта 629 была модернизирована для испытания ракетного комплекса Д-9 с 6 ракетами типа РСМ-40 (Р-29). Проект требовал существенной переработки корабля, было заменено около 70 % лёгкого корпуса и больше половины отсеков прочного корпуса. Испытания были начаты с 1976 года. 

После проведённых испытаний комплекс Д-9 поступил на вооружение. Им оснащались АПЛ проекта 667Б «Мурена». Планируется, что модификация этого комплекса, Д-9РМУ2, будет находиться на вооружении по крайней мере до 2020 года.

Проект 619 
Лодка К-153 была переоборудована для испытания ракетного комплекса Д-19 и получила наименование БС-153. Переоборудование было выполнено на Севмаше, лодка была оснащена одной шахтой для запуска девяностотонной трёхступенчатой ракеты типа РСМ-52 (Р-39). Испытания прошли на Чёрном море в 1979 году, было выполнено семь запусков бросковых макетов. Впоследствии комплекс Д-19 устанавливался на самые большие лодки в мире — ТРПКСН проекта 941 «Акула».

В дальнейшем планировалось использовать для испытания ракетного комплекса Д-19УТТХ (Р-39УТТХ «Барк»).

Представители

Галерея

Сноски и источники

Ссылки 

 
 Описание проекта 629 и модификаций на сайте «Русский Подплав» на www.ruspodplav.ru
 Проект 629 на www.deepstorm.ru

Литература 
 

Подводные лодки проекта 629